Een verkeersweg:
A45 (Duitsland), zie Bundesautobahn 45
A45 (Frankrijk)
A45 (Groot-Brittannië)
A-45 (Spanje)